

Wydarzenia 

 Rzymianie opanowali greckie miasto Panormos.

Urodzili się 
 Plaut, komediopisarz rzymski (zm. 184 p.n.e.)